Dentler ist im bairisch-österreichischen Sprachraum die Bezeichnung für einen Klein- oder Wanderhändler, siehe Tand.

Dentler ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dentler (1924–1991), deutscher Sänger und Komponist
 Isaak Dentler (* 1980), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Markus Dentler (* 1953), deutscher Theaterschauspieler, Theaterregisseur und Theaterleiter
 Martin Dentler (1860–1933), deutscher Distributor, Filmproduzent und Pionier des frühen deutschen Kinos
 Max Dentler (1841–?), deutscher Oberamtstierarzt und Landtagsabgeordneter
 Rudolf Dentler (1924–2006), deutscher Goldschmied, Künstler und Stadtoriginal
 Timo Dentler (* 1971), deutscher Bühnenbildner
 Xaver Dentler (1814–1905), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Dendtler-Insel, Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika